Јереј има више значења:
 Јереј
 Округ Јереј (Колорадо)
 Јереј (Колорадо)